В парному розряді жіночого тенісного турніру Northern California Open 1983, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1983, Кайлі Коупленд і Лорі Макніл виграли титул, у фіналі перемігши пару Енн Гендрікссон і Пат Медрадо 6-4, 6-3.

Сіяні пари 

 A M Fernández /  Барбара Геллквіст (1-ше коло)
 Кріс О'Ніл /  Б Ремілтон-Ward (1-ше коло)

 Сью Баркер /  Елізабет Мінтер (чвертьфінал)
 Террі Голледей /  Івона Кучинська (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Northern California Open